Fasana – denominação em língua italiana de Fažana, comuna na Ístria.

 Fasana Polesine – localidade da comuna de Adria, província de Rovigo. Comuna autônoma até 1882, quando foi agregada a Ca' Emo. Outra parte de seu território situa-se hoje na comuna de Villadose.

Ver também

 Fasano

Desambiguações de topônimos